Československé oblastní soutěže ledního hokeje 1950/1951 byla druhou nejvyšší hokejovou soutěží na území Československa.

Systém soutěže 
Soutěž se měla skládat ze 7 skupin po 8 účastnících. Ve skupinách se všechny kluby utkaly každý s každým (celkem 7 kol). Bohužel v rámci připravovaných reorganizací hokejových soutěží, které nakonec probíhaly i v průběhu samotné soutěže, nebyly jednotlivé skupiny ani dohrány. Poté následovaly v chaosu vytvořené kvalifikační skupiny o postup do nejvyšší soutěže, kdy ani po dokončení různých kvalifikací ještě nebylo rozhodnuto o postupujících. Nakonec byla nejvyšší soutěž rozšířena o 10 účastníků z původních 8 jich bylo tedy 18. A oblastní soutěže byly od nadcházejícího ročníku zrušeny úplně (obnoveny v roce 1955), a proto všechny nepostupující kluby sestoupily do krajských soutěží. Na území Slovenska se oblastní soutěže v tomto ročníku nekonaly vůbec.

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Skupina V

Skupina VI

Skupina VII

Kvalifikační turnaje

Plzeňský turnaj

Karlovarský turnaj

Chomutovský turnaj

Brněnský turnaj 

ZSJ MEZ Třebíč odřekl účast.

Pardubický turnaj

Olomoucký turnaj

Závěrečná nadstavba

Skupina západ

Skupina východ 

Týmy ZSJ Sparta ČKD-Sokolovo Praha, ZSJ Škoda Plzeň, ZSJ SONP Kladno, ZSJ Slavia Karlovy Vary, ZSJ Spojené ocelárny Chomutov, ZSJ ZMP Praha, ZSJ Zbrojovka Brno I-Židenice a ZSJ KP Opava postoupily do Celostátního mistrovství

Externí odkazy 
 Historie československého a českého hokeje
 hockeyarchives.info
 Přehled sezón

Reference 

Lední hokej v roce 1950
Lední hokej v roce 1951